A televisão na Lituânia foi introduzida em 1957. A seguir, uma lista de canais de televisão transmitidos na Lituânia.

Canais principais

Canais regionais

Outros

Antigos canais

Lituania